Запрос Президент Российской академии наук перенаправляется сюда. На эту тему нужна отдельная статья.
Список президентов Российской академии наук и её предшественниц с 1724 года по настоящее время. До 1918 года даты указаны по старому стилю.

Петербургская академия наук (1724—1917) 

Петербургская академия наук была основана по распоряжению Петра I Указом правительствующего Сената от  года. Президенты Академии не избирались, а назначались правящим монархом. Примечательно, что пятый президент, Кирилл Разумовский, с 1756 г. академией не управлял, продолжая числиться её президентом номинально из-за отказа Екатерины II снимать его с поста. Вместо него назначались директора, де-факто осуществлявшие руководство: Владимир Орлов, Сергей Домашнев, Екатерина Дашкова и Павел Бакунин.

Российская академия наук (1917—1925) 

Первым выборным президентом академии стал академик Александр Петрович Карпинский.

Академия наук СССР (1925—1991)

Российская академия наук (с 1991)

См. также 
 Руководство РАН
 Главные учёные секретари Российской академии наук за всю историю существования

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Академики РАН и её предшественников